OOT steht für:
Flugplatz Onotoa im pazifischen Inselstaat Kiribati (IATA-Code)
Oxidations-Onset-Temperatur

OoT steht für:
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ein Videospiel

OOT